Platební rozkaz může mít více významů:

 pokyn majitele bankovního účtu své bance k provedení peněžního převodu, buď typicky na vrub majitele, anebo i inkasa z účtu cizího
 směnečný platební rozkaz – tzv. první titul, soudní příkaz k zaplacení podle slibu daného směnkou, který může být následován druhým soudním rozhodnutím: exekučním rozhodnutím, exekučním titulem.

Finance